Біленька — річка у Луганській області України, одна з назв лівої притоки Айдару
 Біленька — залізнична станція Далекосхідної залізниці Росії